ODT – nowozelandzka gazeta
 O.D.T.- gra

Zobacz też:
 Odt